Kordyana är ett släkte av svampar. Kordyana ingår i familjen Brachybasidiaceae, ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Kordyana